Brothers se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Denis J. Brothers
 Donald Ray Brothers